Die Liste der Mannschaftskader der Division nationale (Schach) 2014/15 enthält alle Spieler, die in der luxemburgischen Division nationale im Schach 2014/15 mindestens eine Partie gespielt haben mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die Zahl der gemeldeten Spieler war nicht begrenzt, allerdings wurden nicht alle gemeldeten Spieler eingesetzt. Während Les pions Perlé mit 12 eingesetzten Spielern auskam, spielten bei De Sprénger Echternach und Gambit Bonnevoie die meisten Spieler mindestens eine Partie, nämlich jeweils 20. Insgesamt kamen 131 Spieler zum Einsatz, von denen 10 keinen Wettkampf versäumten.
Punktbeste Spieler mit jeweils 8,5 Punkten waren Slobodan Filipovic (Gambit Bonnevoie), Serge Brittner (De Sprénger Echternach) und Pierre Gengler (The Smashing Pawns Bieles), dabei spielte Filipovic neun Partien, Brittner und Gengler je zehn. Mit Nikolas Lubbe, Melanie Ohme, Stanley Yin (alle The Smashing Pawns Bieles), Amadeus Eisenbeiser, Jean Herman (beide Gambit Bonnevoie), Mustapha Nezar, Sebastian Tudorie (beide Cercle d'échecs Dudelange) und Jean-Paul Goerens (Le Cavalier Differdange) erreichten acht Spieler 100 %, wobei Lubbe zwei Partien spielte, die übrigen Genannten je eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2014); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2014); bei Spielern ohne Elo-Zahl ist die nationale Wertung eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2014; ARM = Armenien, BEL = Belgien, CRO = Kroatien, DEN = Dänemark, ENG = England, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, GRE = Griechenland, HUN = Ungarn, ISL = Island, ITA = Italien, LUX = Luxemburg, MDA = Moldawien, ROU = Rumänien, SCO = Schottland, SLO = Slowenien, SRB = Serbien, SVK = Slowakei, TUN = Tunesien, UKR = Ukraine
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

De Sprénger Echternach

The Smashing Pawns Bieles

Gambit Bonnevoie

Cercle d'échecs Dudelange

Le Cavalier Differdange

Schachklub Turm a Sprénger Matt Schëffleng

Esch Rochade Reine

Les pions Perlé

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.
 Die Einzelergebnisse des Vorrundenwettkampfes zwischen The Smashing Pawns Bieles und Gambit Bonnevoie sind unvollständig veröffentlicht.

Weblinks 
 Saisonübersicht beim Luxemburgischen Schachverband (französisch)

Schach (Luxemburg)
Schach 2014
Schach 2015
Wikipedia:Liste